En la Argentina existe un departamento llamado Departamento La Capital, haciendo referencia a:

 Departamento La Capital (Santa Fe);

También puede hacer referencia a:
 Departamento Juan Martín de Pueyrredón, de la provincia de San Luis, hasta el año 2010 llamado Departamento La Capital.

Otra forma similar muy utilizada es departamento Capital;